Człowiek z żelaza – polski film z 1981 roku
 Człowiek z żelaza – pseudonim chińskiego przodownika pracy Wanga Jinxi

Inne znaczenia 
 Iron Man (ujednoznacznienie)
 Tetsuo: Człowiek z żelaza